L'Amour interdit ou une de ses variantes peut faire référence à :

deux histoires d'amour entre un(e) prof et un(e) élève
 , téléfilm sur l'histoire de Mary Kay Letourneau diffusé en 2000 ;
 L'Amour interdit,  de la série  ;

autres
 L'Amour interdit, téléfilm réalisé par Jacques Malaterre, diffusé en 2004 :L'Amour avec un grand A, diffusé en 1991 ;
 Amour interdit, film américain d'aventure et de romance réalisé par  et sorti en 2003 ;
 Amours interdites : au-delà des préjugés, vies et paroles de lesbiennes, film documentaire canadien de 1992 écrit et réalisé par Aerlyn Weissman et Lynne Fernie.

Voir aussi 
 
 
 , page d'homonymie
 Verbotene Liebe, un soap opera allemand créé par Reg Watson